Villaseco de los Reyes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaseco de los Reyes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villaseco de los Reyes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar